

Nederlandse personen

Overige

Zie ook
W.A. Scholten (doorverwijspagina)
Scholte (doorverwijspagina)